Afonso Henriques de Lima Barreto – scrittore brasiliano
 Alex Monteiro de Lima – calciatore brasiliano
 Alex Tenorio Rodrigues de Lima – calciatore brasiliano
 Almir Franco de Lima – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano
 C.A. de Lima – attore e regista teatrale statunitense
 Carlos André Avelino de Lima, noto come André Catimba – ex calciatore brasiliano
 Diego Renan de Lima Ferreira – calciatore brasiliano
 Domingos Xavier de Lima – ammiraglio portoghese
 Ewandro Felipe de Lima Costa – calciatore brasiliano
 Fabiano de Lima Campos Maria – ex calciatore brasiliano
 Fábio Virgínio de Lima – calciatore brasiliano naturalizzato emiratino
 Francisco de Lima e Silva – politico brasiliano
 Gabriel Farias de Lima – calciatore brasiliano
 George Leandro Abreu de Lima, noto come Leandrinho – calciatore brasiliano
 Gérson Alencar de Lima Júnior – calciatore brasiliano
 Jerónimo Francisco de Lima – compositore portoghese
 João Paulo de Lima Filho – ex calciatore brasiliano
 Jorge de Lima – scrittore, poeta e politico brasiliano
 Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa – imprenditore e dirigente sportivo portoghese
 José Artur de Lima Junior – calciatore brasiliano
 José de Lima Siqueira – compositore, direttore d'orchestra e accademico brasiliano
 José Reinaldo de Lima, noto come Reinaldo – ex calciatore e politico brasiliano
 Juan Carlos de Lima – ex calciatore uruguaiano
 Jucilene de Lima – giavellottista brasiliana
 Leandro Cordeiro de Lima Silva – calciatore brasiliano
 Leny Andrade de Lima – cantante e musicista brasiliana
 Lucas De Lima Tagliapietra – calciatore brasiliano
 Lucas Pedro Alves de Lima – calciatore brasiliano
 Lucas Tolentino Coelho de Lima – calciatore brasiliano
 Luís Alves de Lima e Silva – militare e politico brasiliano
 Marcos Antônio de Lima – ex calciatore brasiliano
 Marco Antônio de Lima Ruas – ex lottatore di arti marziali miste brasiliano
 Marcos de Lima – calciatore boliviano
 Marcos Rogério de Lima – artista marziale misto brasiliano
 Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima – politica, ambientalista e pedagogista brasiliana
 Matheus Reis de Lima – calciatore brasiliano
 Maurício de Lima – ex pallavolista brasiliano
 Miguel De Lima – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Nádia Bento de Lima – ex cestista brasiliana
 Pablo Diogo Lopes de Lima – calciatore brasiliano
 Pascal de Lima – economista francese
 Paulo Henrique Chagas de Lima, noto come Ganso – calciatore brasiliano
 Rafael Ramos de Lima – calciatore brasiliano
 Raphael Martinho Alves de Lima – calciatore brasiliano
 Renato Gonçalves de Lima – calciatore brasiliano
 Ricardo Ribeiro de Lima – calciatore brasiliano
 Rodnei Francisco de Lima – calciatore brasiliano
 Ronaldo Luís Nazário de Lima, noto come Ronaldo – dirigente sportivo ed ex calciatore brasiliano
 Sérgio Herval Hollanda de Lima, noto come Serginho Herval – cantante, batterista e produttore discografico brasiliano
 Thiago Santos de Lima – lottatore di arti marziali miste brasiliano
 Vanderlei de Lima – ex maratoneta e mezzofondista brasiliano
 Vicente de Lima – ex velocista brasiliano
 Vinícius Moreira de Lima – calciatore brasiliano
 Victor Meirelles de Lima – pittore brasiliano
 Yan Cleiton de Lima Razera – ex calciatore brasiliano
 Willian Lanes de Lima – calciatore brasiliano